La Coppa dei Campioni 1964-1965, è stata la decima edizione del torneo, che vide la partecipazione di 31 squadre. Il torneo venne vinto per il secondo anno consecutivo dall'Inter, che sconfisse in finale il .

L’Islanda mandò i suoi campioni per la prima volta, mentre solo per quest’anno non ci furono ciprioti per i disordini politici nel paese.

Risultati

Tabellone

Primo turno
 Inter

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
 Coppa Intercontinentale 1965
 Coppa delle Coppe 1964-1965
 Coppa delle Fiere 1964-1965

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
Edizioni della Coppa dei Campioni